A 52.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 5 de maio a 10 de maio de 1998 com um percurso de 794,5 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Rheinfelden, e final em Genebra.

O vencedor foi o suíço Laurent Dufaux, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1998
Desporto na Suíça em 1998
1998 no ciclismo